

Toponyme 

 La Croisille est une commune française située dans le département de l'Eure en région Normandie.
 La Croisille-sur-Briance est une commune française située dans le département de la Haute-Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.
 Marcillac-la-Croisille est une commune française située dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Saint-Pardoux-la-Croisille est une commune française située dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Bernard Croisile (?-), est un neurologue et neuropsychologue français.
 Nicole Croisille (1936-), est une chanteuse, danseuse et actrice française.
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France